internationale christelijke vredesbeweging: International Fellowship of Reconciliation
militaire organisatie die na het Verdrag van Dayton aantrad in Bosnië en Herzegovina: Implementation Force